Football Club Valkeakosken Haka – fiński klub piłkarski z siedzibą w mieście Valkeakoski.

Osiągnięcia 
 Mistrz Finlandii (9): 1960, 1962, 1965, 1977, 1995, 1998, 1999, 2000, 2004
 Puchar Finlandii (12): 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997, 2002, 2005
 Puchar Ligi Fińskiej (1): 1995

Historia 
Klub założono w 1934 jako Valkeakosken Haka. W 1949 awansował do pierwszej ligi w której pozostał do 1972. Awansował ponownie w 1977. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych klub zmienił nazwę na FC Haka. W 1995 klub został zdegradowany do drugiej ligi, ale po jednym sezonie awansował ponownie. Fantastyczny sezon 2019 zapewnił dla Haki powrót do najwyższej ligi cztery kolejki przed końcem sezonu.

Skład na sezon 2020

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 

 
Fińskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1934